Morskoi (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Morskoi (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia